Виллантруа́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Валансе.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 200 км на юг от Парижа, 90 км на юго-запад от Орлеана, 50 км на север от Шатору.

Население 
Население — 623 человека (2007).

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Манде (), полностью восстановлена
 Замок Виллантруа, XI век
 Цветочное шоу в пещерах для выращивания шампиньонов

Праздничные мероприятия 
 Музыкальный фестиваль la Tuffeaumania (21 июня)
 Соревнования на горных велосипедах (8 мая)

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini